Thelidiella är ett släkte av lavar. Thelidiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thelidiella